

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Hertha Feiler (1916-1970), actrice autrichienne ;
 Manfred Feiler (1925-2020), peintre, graphiste et illustrateur allemand.

Homonymie de patronyme